Miejscowości w USA:
 Winneconne – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
 Winneconne – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Winneconne (ang. Winneconne Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago